Levnesovia — род растительноядных орнитоподовых динозавров из надсемейства Hadrosauroidea из мела Азии. Типовой и единственный вид Levnesovia transoxiana назвали и описали немецкий палеонтолог Ханс-Дитер Зюс и российский палеонтолог Александр Аверьянов в 2009 году. Название рода дано в честь советского палеонтолога Льва Александровича Несова. Видовое имя дано по названию исторической области Трансоксания, расположенной за рекой Амударья, на территории которой располагается современный Узбекистан.

История исследования 
Голотип USNM 538191, представляющий собой заглазничную часть крыши черепа с почти полной черепной коробкой, и дополнительный материал найдены в слоях формации Биссекты, датированных средним — поздним туроном, пустыня Кызылкум, Навоийская область, Узбекистан.

Дополнительный материал: ZIN PH 1306/16 — фрагмент крыши черепа неполовозрелой особи; ZIN PH 1307/16 — фрагмент крыши черепа взрослой особи; USNM538126 — частиная черепная коробка и крыша черепа; CCMGE 565/12457, 566/12457 и ZIN PH 306/16 — почти полные черепные коробки взрослых особей; USNM 538121 — черепная коробка неполовозрелой особи; множество изолированных костей черепа и посткрания в коллекциях различных музеев мира. Весь дополнительный материал происходит из одного местонахождения и горизонта. Черепные коробки и фрагменты крыши черепа неотличимы от голотипа, а весь остальной материал не имеет таксономически значимых различий, что позволяет отнести весь дополнительный материал к одному таксону.

Описание 
Levnesovia — это гадрозавроидный игуанодонт, который отличается от известных негадрозавроидных игуанодонтов по следующим признакам: отсутствует связь между наружной крыловидной костью и скуловой; грацильная предзубная кость лопатовидной формы, имеющая слегка округлый передний край; надугловое отверстие отсутствует; отверстие надугловой кости отсутствует; коронки дентарного зуба имеют один основной гребень и неотчётливые вторичные гребни (если есть вообще). Levnesovia отличается от Bactrosaurus наличием длинного сагиттального гребня на теменных костях, отсутствием слёзного отростка на предлобной кости и отсутствием булавовидных остистых отростков спинных позвонков у взрослых особей; от Gilmoreosaurus отличается укороченным соединением лобной кости с краем глазницы, удлинённой диастемой между первым дентарным зубом и предзубной костью (больше 1/5 длины зубного ряда) и почти вертикальным венечным отростком зубной кости. От более продвинутых гадрозавроидов Levnesovia отличается отсутствием хорошо развитого эктоптеригоидного гребня на челюстной кости; дентарный зубной ряд и задний край зубной кости оканчиваются на вершине венечного отростка; дентарный зубной ряд наклонён лингвально в окклюзионной проекции.

Грегори С. Пол оценивает длину Levnesovia в 2 м, а массу в 175 кг.

Филогения 
Для выяснения филогенетического положения был проведён анализ с использованием 138 признаков для 34 таксонов. Hypsilophodon был выбран в качестве внешней группы. В результате было получено единственное дерево строгого консенсуса:

Примечания 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2009 году
Таксоны животных, названные в честь людей
Фоссилии из меловых отложений Узбекистана